Натуральне число 1393
 1393 рік до нашої ери
 1393 рік нашої ери